Bénouville kan syfta på:

Bénouville, Calvados, fransk kommun i departementet Calvados
Bénouville, Seine-Maritime, fransk kommun i departementet Seine-Maritime